El término tejido (o su plural, tejidos) pueden referirse a:

 Tejido, tela o material textil.
 Tejido biológico o conjunto de células que unidas, comparten una misma función y un mismo objetivo.
 Tejido biomédico, un tejido biológico usado para trasplantes.

Enlaces externos